Stardust kan syfta på:

 Stardust (sång) – en sång från 1927
 Stardust (musikalbum) – ett musikalbum av Willie Nelson,
 Stardust (popgrupp) – en svensk musikgrupp
 Stardust (musikgrupp) – en fransk musikgrupp
 Stardust (film, 1974) – en film från 1974 med David Essex i huvudrollen
 Stardust (film) – en fantasyfilm från 2007
 Stardust (radioprogram) – ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio P2
 Stardust (rymdsond) – en rymdfarkost uppsänd av NASA
 Stardust – en bok av Neil Gaiman från 1999, se Stjärnstoft
 Stardust (TV-serie) – en irländsk miniserie om diskoteksbranden 1981 i North Dublin
 Stardust (datorspel) – ett finskt datorspel